

Anno 
 756 o 756 a.C.

Codici 
 756 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dearborn Observatory, ad Evanston, nella periferia di Chicago, nell'Illinois

Matematica 
 756 – numero